Halland este un län din Suedia. Reședința sa este orașul Halmstad.

Geografie

Zone urbane 
Următoarele sunt cele mai mari zece zone urbane din comitat (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei:

Demografie

Administrație 
Hallands län este compus din următoarele comune:
 Falkenberg
 Halmstad
 Hylte
 Kungsbacka
 Laholm
 Varberg

Note 

Län în Suedia